Acanthonotozoma är ett släkte av kräftdjur. Acanthonotozoma ingår i familjen Iphimediidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Acanthonotozoma